Löningen kan syfta på:

Insjöar i Sverige

Löningen, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (35,1 ha)
Löningen, Jämtland, sjö i Bräcke kommun,  (20,4 ha)

Orter
 Löningen, Niedersachsen – en stad i Landkreis Cloppenburg i delstaten Niedersachsen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn